Чабановка — название населённых пунктов на Украине:

 Чабановка — село в Ужгородском районе Закарпатской области.
 Чабановка — село в Новоайдарском районе Луганской области.
 Чабановка — село в Любашёвском районе Одесской области.
 Чабановка — село в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области.